Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2011 byl 20. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata v březnu 2011 a poslední kolo se odehrálo v listopadu 2011. Svůj první titul vybojoval tým Ulisses Jerevan FC.

Složení ligy v ročníku 2011

Tabulka 

Poznámky
  1  FC Širak Gjumri získal jako vítěz arménského poháru 2011/12 právo účasti v 1. předkole Evropské ligy UEFA 2012/13.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2011
Fotbal v Evropě v roce 2011
Sport v Arménii v roce 2011